Liste der Innenminister von Rheinland-Pfalz.

Innenminister Rheinland-Pfalz 

Innen
!
Rheinland-Pfalz